Rajd Polski 2016 (73. PZM Rajd Polski) – siódma runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2016, która trwała od 30 czerwca do 3 lipca 2016 roku. Baza znajdowała się w Mikołajkach. Zwycięzcą został Andreas Mikkelsen i było to jego drugie zwycięstwo w klasyfikacji WRC.

Wyniki końcowe

Odcinki specjalne

Power Stage 
Etap "Power Stage" miał 8,55 km długości i był końcowym odcinkiem rajdu.

Klasyfikacja po 7 rundach 

Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.

Kierowcy

Producenci

Przypisy 

2016
Polska
2016 w polskim sporcie